Cruce de caminos hace referencia a varios artículos:

 Intersección vial'', cruce de caminos generado por el encuentro de dos vías principales.
 Cruce de caminos (película), dirigida por Walter Hill en 1986.
 Cruce de caminos (álbum de Intocable) de 2006.